Roland Wakolm (ur. 1979) – austriacki skoczek narciarski.

Przebieg kariery 
W styczniu 1996 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 73. miejsce w Bad Goisern. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył rok później w Westby za zajęcie 21. lokaty. 16 sierpnia 1997 zwyciężył w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. W styczniu 1998 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 16. miejsce w Zakopanem. W sierpniu 1998 po raz drugi stanął na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, zajmując 3. miejsce w Oberstdorfie. W lutym 1999 zajął 2. miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Braunlage. 

W oficjalnych zawodach międzynarodowych organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w marcu 2000 w Eisenerz, gdzie w Pucharze Kontynentalnym zajął 53. i 48. miejsce.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnia Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979